Bayan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayan Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Bayan (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar